BiH:
 Draževići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Draževići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Draževići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš

Srbija:
 Draževići (Nova Varoš, Srbija), naselje u općini Nova Varoš